Monastero di Santa Brigida – monastero di Tallinn
 Monastero di Santa Brigida – monastero di Turku
 Monastero di Santa Brigida al Paradiso – monastero di Firenze

Pagine correlate 

 chiesa di Santa Brigida